Чемпионат Европы по дзюдо 2006 года проходил в Тампере (Финляндия) 25 — 28 мая.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 
 EJU Live Results System (EJU)

2006 год в дзюдо
Спорт в Финляндии в 2006 году
Чемпионаты Европы по дзюдо
Май 2006 года
Международные спортивные соревнования в Тампере
дзюдо
Международные соревнования по дзюдо в Финляндии